Juan de Fuca – grecki żeglarz
 Juan de Fuca – płyta tektoniczna
 Juan de Fuca – grzbiet śródoceaniczny

Zobacz też 
 Cieśnina Juana de Fuca – cieśnina Oceanu Spokojnego